— веб-манга, написанная и проиллюстрированная Фудзитой. Изначально выкладывалась на сайте Pixiv; привлекла внимание издательства Ichijinsha и начала публиковаться в апрельском номере его журнала Comic Pool от 2014 года. Премьера аниме-адаптации от студии A-1 Pictures прошла с 13 апреля по 22 июня 2018 года.

В 2019 году о лицензировании манги в России объявило издательство «Истари комикс».

Сюжет 
История рассказывает об офисных служащих Наруми Момосэ и Хиротаке Нифудзи, которые были знакомы с детства, но не виделись с 15 лет. Узнав о том, что работают в одной и той же компании, они начинают встречаться. Но будут ли у этих двоих идеальные отношения? Ведь не так то просто встречаться с отаку...

Основные персонажи 
 — главная героиня. 26 лет. День рождения: 3 мая. Знак Зодиака: Телец. Рост: 154 см. Группа крови: вторая. Увлекается мангой, аниме и идолами, рисует додзинси. Работает в офисе, но при этом даже не может управится с ксероксом. Яойщица. Имеет множество увлечений: косплей, яой-манга, отомэ-игры, вокалоиды. На работе изо всех сил старается не выдать в себе отаку. Коварна. Всю жизнь скрывает свои хобби от семьи и друзей, поэтому оказаться раскрытой - её самый большой страх. Часто влюбляется, но с мужчинами не везет. Всегда считала, что драма в отношениях и сложная любовь - это романтично, и никак не может это перерасти. Несмотря на большой опыт в отношениях, не замечает, когда ей кто-то интересуется. Дружит с Хиротаку с самого детства, с той поры, когда она ещё не была отаку. Он единственный, с кем она может быть собой. 
 Сэйю: Ариса Датэ

 — главный герой, 26-летний друг детства Наруми. День рождения: 20 марта. Знак Зодиака: Рыбы. Рост: 184 см. Вес: 70 кг (иногда меньше). Группа крови: третья Привлекательный, работоспособный. С виду завидной холостяк, но на самом деле - заядлый геймер. Не может жить без игр. Окружающими людьми не интересуется. Не мизантроп, но предпочитает общаться с кем-то, только когда для этого есть конкретный повод. Всегда ходит с каменным лицом, может показаться, что он сдерживает эмоции, но это его обычное состояние. Почти нет друзей. В отличии от Наруми, не стесняется своих увлечений. Любит игры, сигареты и алкоголь (но много не пьёт, потому что всё равно не пьянеет). Предпочитает девушек с большой грудью (оправдывается тем, что все мужчины такие).
 Сэйю: Кэнто Ито

Медиа

Манга 
Манга публиковалась Фудзитой на сайте Pixiv с 17 апреля 2014 года, с 6 ноября 2015 года была перенесена на веб-сайт Comic Pool издательства Ichijinsha.  Последняя глава манги выйдет на pixiv Comic 16 июля 2021 года. Первый бумажный танкобон был опубликован 30 апреля 2015 года. Последним станет 11-й том, чей релиз запланирован на 14 октября 2021 года.

Также манга была номинирована на сорок первую премию Kodansha Manga Award, где заняла девятое место среди самой рекомендуемой в 2017 году японскими книжными магазинами манги. Заняла первое место в ежегодном чарте Kono Manga ga Sugoi в 2016 году. В России изданием манги занимается издательство «Истари комикс».

Список томов

Аниме 
20 июля 2017 было объявлено об аниме-адаптации. Премьера состоялась на канале Fuji TV в блоке Noitamina. Производством аниме занималась студия A-1 Pictures, совместно с Aniplex.

Фильм 
26 июля 2018 года в видео, рекламирующем шестой том манги, появилось сообщение, что к съёмкам готовится полнометражный игровой фильм.

18 сентября 2018 года был представлен актерский состав экранизации, Мицуки Такахата и Кэнто Ямадзаки исполнили роли Наруми Момосэ и Хиротаки Нифудзи соответственно. Производством фильма занимается компания Toho, выход в японских кинотеатрах состоялся 7 февраля 2020 года.

Восприятие и критика 
Манга часто оказывалась на верхних строчках Oricon. Том 2 занял первое место и продался до 208765 экземпляров на своей первой неделе. Том 3 занял четвёртое место и на своей первой неделе продал до 209102 экземпляров. Том 4 занял первое место и на первой неделе продался до 283523 экземпляров. Общий тираж на 20 июля 2017 года составил 4,2 миллиона экземпляров. Манга заняла девятое место в Zenkoku Shotenin ga Eranda Osusume Comic 2017 («Выбор книжных магазинов в 2017 году»), опубликованном 1 февраля 2017 года. Она была номинирована на 41-ю премию Kodansha Manga Award в категории Best General Manga и заняла первое место в чарте Kono Manga ga Sugoi 2016 в категории манги для женщин.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

A-1 Pictures